FCI poate fi:

 Fondul de Compensare al Investitorilor, fond de compensare din România
 Fédération Cynologique Internationale, asociația internațională a crecătorilor de câini cu sediul în Thuin, Belgia.